Snake Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Snake Creek (Alaska), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Snake Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Snake Creek (Idaho), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Snake Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Snake Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien

in Australien:
 Snake Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland, Australien.
 Snake Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert Rivers in Queensland, Australien.
 Snake Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (Fitzroy River) in Westaustralien.
 Snake Creek (Langdon River), Nebenfluss des Langdon Rivers in Queensland, Australien.
 Snake Creek (Katherine River), Nebenfluss des Katherine River im Northern Territory, Australien.
 Snake Creek (McKinlay River), Nebenfluss des McKinlay River in Queensland, Australien.
 Snake Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory, Australien.